Василий Фёдорович Фёдоров (1891—1971) — советский актёр и режиссёр театра и кино, театральный художник. Народный артист БССР.

Биография

C Мейерхольдом 
Василий Фёдоров учился на курсах искусствоведения при Народном университете А. Л. Шанявского. В 1921 году поступил в Государственные режиссёрские мастерские Всеволода Мейерхольда, осенью 1922 год влившиеся в ГИТИС. В самом конце того же года Фёдоров вместе с Мейерхольдом покинул ГИТИС; в его новой Мастерской в 1923 году дебютировал как режиссёр, поставив (и оформив) учебный спектакль «Тиары века» — композицию Аксёнова по пьесам Клоделя «Залог» и «Черствый хлеб»; отрывок из этого спектакля был публично исполнен в одном из вечеров школьных работ, которые в январе — феврале 1923 года давал Театр Вс. Мейерхольда.

До 1927 года Фёдоров как актёр, сценограф, а затем и как режиссёр работал в ТиМе. Но в этом театре спектакли ставил только сам художественный руководитель; лишь однажды, в 1926 году, Фёдорову посчастливилось под руководством Мейерхольда поставить спектакль «Рычи, Китай!» по пьесе С. М. Третьякова; однако эта постановка привела к конфликту между учителем и учеником.

Намного охотнее Мейерхольд доверял своим ученикам оформление спектаклей, и Фёдоров оформил, в частности, спектакли «Д. Е.» (совместно с И. Ю. Шлепяновым) и «Лес» по пьесе А. Н. Островского.

Без Мейерхольда 
Не имея возможности реализоваться, Фёдоров, как и другие молодые режиссёры, в конце концов покинул Мейерхольда: в 1926 году вместе с И. Ю. Шлепяновым, С. А. Майоровым, М. И. Жаровым и ещё несколькими актерами он уехал в Бакинский рабочий театр. В 1927 году был приглашён М. М. Тархановым в 4-ю студию МХАТ, позже преобразованную в Реалистический театр, и в том же году, после ухода Тарханова, вместе с Леонидом Волковым возглавил театр. В это же время Фёдоров поставил два спектакля в Театре Революции; здесь, вместе с художником И. Шлепяновым, он развивал те конструктивистские тенденции, которые для самого Мейерхольда к тому времени стали уже пройденным этапом. О постановке пьесы Э. Толлера «Гоп-ля, мы живем!» А. Гвоздев писал: «Это спектакль нового, революционного театра, вышедший из школы Мейерхольда и развертывающий его принципы и методы талантливо и энергично, с ясной целевой установкой на социальную значимость большого театрального искусства. …В лице Фёдорова и Шлепянова „Театр Революции“ приобрел крупных театральных мастеров, работа которых отвоевала „Театру Революции“ почётное место в рядах революционных театров большого художественного значения».

Однако Фёдоров в Театре Революции не задержался; недолго работал он и в Реалистическом театре, который в 1930 году возглавил бывший актёр ГосТиМа Николай Охлопков. В 1935 году Фёдоров стал преемником петербургского ученика Мейерхольда К. Тверского на посту главного режиссёра Ленинградского Большого драматического театра, но и там вскоре началась «режиссёрская чехарда». В дальнейшем был режиссёром Русского драматического театра в Ашхабаде и Русского драматического театра в Минске; ставил спектакли в театрах Новосибирска и Свердловска.

В 30-х годах Фёдоров работал также в кинематографе — как режиссёр, сценарист, монтажёр; является режиссёром и автором сценария фильмов «Мёртвый дом» («Тюрьма народов», 1932) и «Конец полустанка» (1935).

Похоронен в колумбарии Введенского кладбища.

Семья 
 Дочь — Елена Васильевна Фёдорова, советский и российский филолог, историк.

Творчество

Театр

Режиссёрские работы 
ГосТиМ
  — «Рычи, Китай» С. М. Третьякова; художник С. М. Ефименко (под руководством Вс. Мейерхольда)

Реалистический театр
  — «Норд-Ост» Д. Щёглова; художник И. Ю. Шлепянов

Театр Революции
  — «Гоп-ля, мы живем!» Э. Толлера; художник И. Ю. Шлепянов
  — «Партбилет» А. И. Завалишина; художник И. Ю. Шлепянов

Большой драматический театр им. Горького
  — «Город ветров» B. Киршона (2-я редакция); художник П. И. Соколов
  — «Не сдадимся» C. Семёнова; художник В. Ф. Рындин
  — «Скупой рыцарь», «Каменный гость» А. С. Пушкина; художник Н. Ф. Лапшин (художественный руководитель постановки; режиссёр — В. В. Люце)

Сценография 
ГосТиМ
  — «Д. Е.» Подгаецкого по И. Эренбургу; режиссёр Вс. Мейерхольд, — вместе с И. Шлепяновым
  — «Лес» А. Н. Островского; режиссёр Вс. Мейерхольд

Кинематограф 
  — Мёртвый дом (режиссёр и автор сценария)
  — Конец полустанка (режиссёр и автор сценария)

Примечания

Литература 
 Фёдорова Е. В. Повесть о счастливом человеке: [О режиссёре В. Ф. Фёдорове]. — М.: Ключ, 1997. — 336 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7082-0029-4
 Фёдорова Е. В. Гибель В. В. Маяковского — закономерность или случайность? — М.: Новый ключ, 2011. — 152 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7082-0346-5

Похороненные на Введенском кладбище